Tough Guys Don't Dance (boek), een boek van Norman Mailer
 Tough Guys Don't Dance (film), een film van Norman Mailer